Parthenope (mythologie), in de Griekse mythologie een van de Sirenen
 Parthenope (Napels), naar haar vernoemde stad Parthenope of Palaeopolis of Oude Stad van Napels
 Parthenopeïsche Republiek: omverwerping van het koninkrijk Napels in 1799
 Parthenope (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter
 Parthenope (geslacht), een geslacht van krabben
 Parthenope (schimmelgeslacht), een geslacht van schimmels uit de failie Pezizellaceae

Zie ook 

 Partenope